Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

134e régiment d'infanterie
134e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires